Кубок наций ОФК 2016 года стал десятым розыгрышем чемпионата Океании по футболу, который также выполнил функцию одного из этапов отборочного турнира от Океании к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Основная часть турнира была проведена в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби с 28 мая по 11 июня 2016. Чемпионское звание защищала сборная Таити.

Победителем турнира стала сборная Новой Зеландии, получившая право выступить на Кубке конфедераций 2017 от Океании. Всего шесть лучших команд (в том числе и победитель турнира) продолжили борьбу за выход на Чемпионат мира по футболу 2018.

Отборочный турнир 

В отборочном турнире, как и в отборе к Кубку наций ОФК 2012, участвовали четыре слабейшие по рейтингу сборные.

Матчи прошли в один круг с 31 августа по 4 сентября 2015 года в столице государства Тонга городе Нукуалофа.

Финальная часть 

В финальном турнире приняли участие 8 команд: 7 лучших по рейтингу и победитель отборочного турнира. Жеребьевка состоялась 25 июля 2015 в Санкт-Петербурге одновременно с жеребьевкой других континентальных отборочных турниров к Чемпионату мира.

8 команд разбиваются на 2 группы по 4 команды, в каждой из которых проводится однокруговой турнир. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы. В случае равенства очков в группе между двумя или несколькими командами места распределяются по разнице забитых и пропущенных мячей.

Стадионы 
Матчи прошли на двух стадионах в Порт-Морсби:
 Стадион им. Ллойда Робсона (Lloyd Robson Oval) — вместимость 17 тысяч зрителей, домашний стадион сборных Папуа — Новой Гвинеи по футболу и регби-13.
 Стадион им. Джона Гиза (Sir John Guise Precinct) — вместимость 15 тысяч зрителей, одна из арен Тихоокеанских игр 2015.

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2015 год в футболе
2016 год в футболе
Кубок наций ОФК